Чистопрудненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область
 Чистопрудненское сельское поселение — входит в Нестеровский район

Курганская область
 Чистопрудненское сельское поселение — входит в Шадринский район